Banga steht für:
 Banga (Angola), ein Landkreis in Angola
 Banga (Indien), Stadt im Bundesstaat Punjab, Indien
 Banga (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Banga (Aklan), Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen
 Banga (South Cotabato), Stadtgemeinde in der Provinz South Cotabato, Philippinen
 der ehemalige Name der Region Bengalen in Indien und Bangladesch
 Banga Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft in Litauen

Banga ist der Familienname folgender Personen:
 Ajay Banga (* 1959), indisch-US-amerikanischer Wirtschaftsmanager
 Barbara Banga-Schaad (* 1963), Schweizer Politikerin (SP)
 Benedikt Banga (1802–1865), Schweizer Politiker
 Boris Banga (* 1949), Schweizer Politiker (SP)
 Jacob Banga, der Jüngere, auch Jakob (1826–1910), deutscher Dichter
 Johann Jakob Banga (1798–1834), reformierter Theologe und Schriftsteller
 Joseph Banga Bane (* 1957), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Buta
 Michelle Banga Moudzoula (* 1987), kongolesische Leichtathletin
 Radoslav Banga (* 1982), tschechischer Rapper, siehe Gipsy (Rapper)
 Robinson Banga (* 1977), vanuatuischer Fußballschiedsrichter
 Salomon Banga (* 1996), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Banka
 Bangka (Begriffsklärung)